

Geografia 
 Hoi  – distretto della prefettura di Aichi (Giappone)

Sigle 
 Hearts of Iron  – videogioco strategico in tempo reale

Codici 
 HOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hao Island (Polinesia Francese)
 hoi – codice ISO 639-3 della lingua holikachuk